Uafhængighedskrigen kan henvise til adskillige artikler om krige hvor en deltager i krigen søgte at opnå uafhængighed fra en anden krigsdeltager.

 Amerikanske uafhængighedskrig – krig om USA's uafhængighed fra Storbritannien (1775-1783)
 Eritreas selvstændighedskamp – krig om Eritreas uafhængighed fra Etiopien (1961-1991)
 Biafrakrigen – krig om Biafras uafhængighed fra Nigeria (1967-1970)
 2. sudanske borgerkrig – krig om Sydsudans uafhængighed fra Sudan (1983-2005)
 Spansk-amerikanske frihedskrig – flere forskellige krige om amerikanske landes uafhængihed fra Spanien, bl.a.:
 Mexicos uafhængighedskrig – krig om Mexicos uafhængighed fra Spanien (1810-1821)
 Den bolivianske frihedskrig – krig om Bolivias uafhængighed fra Spanien (1809-1825)
 Perus uafhængighedskrig – krig om Perus uafhængighed fra Spanien (1811-1826)
 Texasrevolutionen – krig om Texas' uafhængighed fra Mexico (1835-1836)
 Den lille krig (Cuba) – krig om Cubas uafhængighed fra Spanien (1879-1880)
 Den filippinske revolution – krig om Filippinernes uafhængighed fra Spanien ((1896-1898)
 Filippinske-Amerikanske Krig – krig om Filippinernes uafhængighed fra USA (1899-1913)
 Tyrkiske uafhængighedskrig – krig om Tyrkiets uafhængighed efter opdelingen af Det Osmanniske Rige (1919-1923)
 1. indokinesiske krig – krig om Vietnams, Laos' og Kambodjas uafhængighed fra Frankrig (1946-1954)
 Den arabisk-israelske krig 1948 – krig om Israels uafhængighed og territorium (1947-1949)
 Bangladeshkrigen – krig om Bangladeshs uafhængighed fra Pakistan (1971)
 Borgerkrigen i Sri Lanka – krig om Tamilsk Eelams uafhængighed fra Sri Lanka (1983-2009)
 Firsårskrigen – krig om Nederlandenes uafhængighed fra Spanien (1568-1648)
 Den græske uafhængighedskrig – krig om Grækenlands uafhængighed fra Det Osmanniske Rige (1821-1830)
 Den belgiske revolution – krig om Belgiens uafhængighed fra Nederlandene (1830-1831)
 Første Italienske Uafhængighedskrig – krig om Italiens uafhængighed og samling (1848-1849)
 Anden Italienske Uafhængighedskrig – krig om Italiens uafhængighed og samling (1859)
 Tredje Italienske Uafhængighedskrig – krig om Italiens uafhængighed og samling (1866)
 Den russisk-tyrkiske krig (1877-1878) – krig om blandt andet Rumæniens, Bulgariens, Serbiens og Montenegros uafhængighed fra Det Osmanniske Rige (1877-1878)
 Den estiske selvstændighedskrig – krig om Estlands uafhængighed fra Sovjetunionen (1918-1920)
 Den polsk-sovjetiske krig – krig om Polen uafhængighed fra Sovjetunionen (1919-1921)
 Den irske uafhængighedskrig – krig om Irlands uafhængighed fra Storbritannien (1919-1921)
 Krigene i Jugoslavien – flere krige om jugoslaviske replublikkers uafhængighed fra Jugoslavien. Blandt andre:
 Tidageskrigen – krig om Sloveniens uafhængighed fra Jugoslavien (1991)
 Krigen i Bosnien-Hercegovina – krig om Republikken Srpskas uafhængig fra Bosnien-Hercegovina og Den Serbiske Republik Krajina uafhængighed fra Kroatien og Vestbosniens uafhængighed af Bosnien-Hercegovina (1992-1995)
 Kosovokrigen – krig om Kosovos uafhængighed fra Serbien (1996-1999)